Radovanje est un toponyme qui peut désigner :
Radovanje, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Oriovac, comitat de Brod-Posavina ;
Radovanje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje.